Pride and Glory (band), een rockband uit de jaren 90.
Pride and Glory (album), het debuutalbum van deze band
Pride and Glory (film), een film van Gavin O'Connor.